Василий Большаков: Большаков, Василий Дмитриевич (1927—1988) — ректор МИИГАиК.
 Большаков, Василий Михайлович (1923—2005) — советский и российский тренер по лыжным дисциплинам.